Greenwood Farm steht für:

 Greenwood Farm (Ipswich, Massachusetts), Naturschutzgebiet bei Ipswich, Massachusetts, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Greenwood Farm (Delaware, Ohio), NRHP-ID: 79001825
 Greenwood Farm (Wayne, Pennsylvania), NRHP-ID: 96001196